Kai Are Fossland – ex sciatore alpino norvegese
 Lulla Einrid Fossland – politica norvegese
 Markus Nordgård Fossland – sciatore alpino norvegese
 Torolf Fossland – artista visivo e grafico norvegese